Perfect Strangers ist

 Perfect Strangers (1945), britischer Spielfilm von Alexander Korda
 Originaltitel von Mordsache: Liebe, US-amerikanischer Spielfilm von Bretaigne Windust
 Perfect Strangers (1984), US-amerikanischer Spielfilm von Larry Cohen
 Perfect Strangers (2003), neuseeländischer Spielfilm von Gaylene Preston
 Perfect Strangers (2004), britischer Fernsehfilm von Robin Sheppard
 Perfect Strangers (2016), italienischer Spielfilm von Paolo Genovese
 Originaltitel von Ein Grieche erobert Chicago, US-amerikanische Comedy-Serie 
 Perfect Strangers (Album), Studioalbum der Band Deep Purple
 Perfect Strangers (Deep-Purple-Lied), Lied aus diesem Album